Sap – minialbum zespołu muzycznego Alice in Chains z 1992
 Le Sap – miejscowość we Francji
 Sap – wieś na Słowacji w powiecie Dunajská Streda